Polygalaceae é uma família de plantas com flor (angiospérmicas) pertencente à ordem Fabales, que agrupa 21 géneros e ca. de 900 espécies validamente descritas, de herbáceas, arbustos e árvores, metade das quais pertencentes ao género Polygala (o género tipo). Apresenta distribuição natural por todas as regiões temperadas, tropicais e subtropicais, com excepção da Nova Zelândia.

Descrição

A família Polygalaceae apresenta espécies com hábito muito diverso, desde espécies herbáceas anuais ou perenes, por vezes arbustivas ou trepadoras, a arbustos e árvores,  mais raramente lianas. Algumas espécies são parasitas das raízes de outras plantas (parasitas radiculares).

São plantas de folhas com filotaxia alterna ou oposta, por vezes com as folhas basais em roseta, frequentemente verticiladas, sésseis ou pecioladas, de ordinário inteiras e pinatinérvias, sem estípulas, com ou sem folíolos. Predominam as folhas de consistência herbácea, mas muitas espécies apresentam folhagem coreácea.

As flores ocorrem em inflorescências racimosas ou espiciformes terminais ou pseudo-terminais, muito desiguais. As flores são de tamanho pequeno a médio, hermafroditas ou unisexuais, zigomorfas, com cálice de 4-5 sépalas livres ou soldados, as duas laterais petalóides e geralmente maiores que as 2-3 restantes (o que dá à flor um aspecto de "borboleta"), enquanto que a corola apresenta 3-5 pétalas livres ou soldadas na base. O androceu é de 4-8 ou de 9-10 estames soldados entre si ou soldados às pétalas, raramente livres. O gineceu é de ovário súpero, com 2-8 carpelos soldados e 1-5 lóculos, mas com um único estilo, apical, com estigma bifurcado ou bilobulado.

O fruto pode ser uma drupa, uma cápsula, um aquénio ou uma sâmara. As sementes contêm óleos.

Sistemática e filogenia 
A família Polygalaceae apresenta distribuição quase cosmopolita, estando ausente apenas das regiões polares, da Polinésia e da Nova Zelândia. No Velho Mundo ocorrem 400 espécies (em África cerca de 206 espécies, na Europa cerca de 32 espécies e na Ásia cerca de 70 espécies) e na Austrália ocorrem 12 espécie. No Neotropis a família está representada por 11 géneros, com mais de 470 espécies.

A família Polygalaceae foi proposta em 1809 por Johann Centurius Hoffmannsegg e Heinrich Friedrich Link na obra Flore portugaise ou description de toutes les ..., 1, p. 62. O género tipo é  Polygala  São sinónimos taxonómicos para Polygalaceae  nom. cons. os seguintes: Diclidantheraceae   nom. cons., Moutabeaceae   e Xanthophyllaceae .

Filogenia 
A família Polygalaceae foi tratada pelos sistemas de classificação de base morfológica, entre os quais pelo sistema Cronquist, como uma ordem separada, a ordem Polygalales. No sistema de classificação APG IV, do Angiosperm Phylogeny Group, a família foi integrada em Fabales. A posição sistemática do grupo, com a presente circunscrição taxonómica, conforme determinada pelas técnicas da filogenia molecular, sugere a seguinte árvore evolucionária:

A moderna filogenética molecular sugere as seguintes relações:

Sistemática
A família inclui 21 géneros, com 900-1300 espécies, divididos por quatro tribos (Polygaleae, Carpolobieae, Moutabeae e Xanthophylleae) com a seguinte distribuição:

 Tribo Xanthophylleae  (anteriormente na família autónoma Xanthophyllaceae ): contém apenas um género:
 Xanthophyllum : as cerca de 95 espécies ocorrem no Sueste Asiático, no Arquipélago Malaio e na Índia. Estas plantas bioacumulam iões de Al.
 Tribo Carpolobieae : contém apenas 2 géneros e 6 espécies, todas nativas da África tropical:
 Atroxima : com apenas 2 espécies, nativas das regiões tropicais da África Ocidental e Central.
 Carpolobia : com apenas 4 espécies, nativas das regiões tropicais da África e de Madagáscar.
 Tribo Moutabeae  (anteriormente nas famílias Moutabeaceae  e Diclidantheraceae ): contém 5 géneros e cerca de 20 espécies, nativas do Neotropis e da Nova Guiné até à Nova Caledónia:
 Balgoya : contém apenas uma espécie:
 Balgoya pacifica : um endemismo da Nova Caledónia.
 Barnhartia : contém apenas uma espécie:
 Barnhartia floribunda : nativa das regiões tropicais da América do Sul.
 Eriandra : contém apenas uma espécie:
 Eriandra fragrans : nativa da Papuásia.
 Moutabea : com 8-10 géneros, nativa do Neotropis.
 Diclidanthera : com 8 géneros, com distribuição na América do Sul.
 Tribo Polygaleae : contém cerca de 13 géneros, com cerca de 830 espécies:
 Asemeia : em 2012 foram para este género transferidas, a partir do subgénero Polygala subgen. Hebeclada  28 espécies do Neotropis.
 Badiera : com 10 a 15 géneros, com distribuição no Neotropis.
 Bredemeyera : com cerca de 15 géneros, com distribuição no Neotropis.
 Comesperma : com cerca de 30 géneros, nativos da Austrália.
 Epirixanthes : com cerca de 5 géneros.
 Monnina : as 150 a 180 espécies ocorem entre o Novo México e o Chile, entre as quais:
 Monnina salicifolia 
 Muraltia : com cerca de 30 a 150 espécies, nativas da África.
 Nylandtia : com apenas 2 espécies, nativas do Sul da África.
 Phlebotaenia : com cerca de 3 espécies, nativas do Puerto Rico e Cuba.
 Polygala , sin.: Acanthocladus : as 300 a 550 espécies têm distribuição quase cosmopolita, apenas ausentes da Polinésia e da Nova Zelândia. (em 2012 foram segragadas do subgénero Polygala subgen. Hebeclada  28 espécies do Neotropis para formar o novo género Asemeia )
 Pteromonnina : com cerca de 30 espécies, nativas do Neotropis.
 Salomonia : com cerca de 5 espécies, nativas da Malésia e Austrália.
 Securidaca : as 60 a 80 espécies, pantropical, com excepção da Austrália.
 Securidaca longipedunculata )

São conhecidos os seguintes géneros fósseis:
†Deviacer Manchester
†Paleosecuridaca Pigg, Kathleen B., M.L. DeVore & M.F. Wojc. 2008

Ver também 
 Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Referências
 Zuletzt eingesehen am 29. Juli 2013

Bibliografia
 Die Familie der Polygalaceae auf der APWebsite. (Abschnitt Systematik, engl.)
 Die Familie der Polygalaceae bei DELTA. (Abschnitt Beschreibung, engl.)
 Shu-kun Chen, Haiying Ma, John A. N. Parnell: Polygalaceae. In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.): Flora of China. Volume 11: Oxalidaceae through Aceraceae. Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing/ St. Louis 2008, ISBN 978-1-930723-73-3, S. 139. (Abschnitt Beschreibung)
 Bente Eriksen, Claes Persson: Polygalaceae. In: Klaus Kubitzki (Hrsg.): The Families and Genera of Vascular Plants. Band IX, Springer-Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-32219-1, S. 345–363.  Google-Books-online.
 Claes Persson, Bente Eriksen: Neotropical Polygalaceae. bei Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics, 2009.

Ligações externas 

 Neotropics: Polygalaceae
 
 

 
Famílias de rosídeas